Teloglabrus är ett släkte av tvåvingar. Teloglabrus ingår i familjen Diopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Teloglabrus